Wolfgang Hirschmann ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Hirschmann (Musikproduzent) (* 1937), deutscher Tonmeister und Musikproduzent
 Wolfgang Hirschmann (Musikwissenschaftler) (* 1960), deutscher Musikwissenschaftler